Ирклей — многозначное понятие.
 Ирклей — река в Черкасской области (Украина), приток Днепра.
 Ирклей — река в Черкасской области (Украина), приток Тясмина.
 Ирклей, Валерий Михайлович (1941—2010) — доктор технических наук.